Receptor se poate referi la:
Receptor, termen utilizat în biochimie, recepția și răspunsul la o substanță a unei molecule
 Aparat de recepție (radio sau TV)
 Neuron receptor